Die 18. Turn-Europameisterschaften der Frauen fanden 1990 in Piräus statt. Wieder einmal war die Sowjetunion die stärkste Nation und konnte insgesamt sechs Goldmedaillen gewinnen. Zum ersten Mal ging durch Eva Rueda, die alle Gerätefinals erreichte, eine Medaille an Spanien. Am Stufenbarren wurden erstmals drei Goldmedaillen vergeben, da drei Sportlerinnen punktgleich auf dem ersten Rang lagen.

Erstmals trat eine israelische Mannschaft an.

Teilnehmer

Ergebnisse

Mehrkampf

Gerätefinals

Medaillenspiegel 

Sportveranstaltung 1990
Turn-Europameisterschaften
Sportveranstaltung in Piräus
Frauenturnwettkampf
Turnen (Griechenland)